IBS har flera betydelser: 

 IBS – en tarmsjukdom, från engelskans Irritable Bowel Syndrome, se Irritabel tarm
 IBS AB - svenskt IT-företag som utvecklar affärssystem, se International Business Systems